__БЕЗКН__

Nimravinae (Нимравинае — „преци тигрова”) је изумрла потпородица мачколиких звијери из изумрле породице Nimravidae, која је у периоду од раног до касног Олигоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије. Ову потпородицу сисара су чинили родови Dinaelurus и Nimravus. Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је нимравини.

Етимологија назива 
Назив ове потпородице води поријекло од:
 типског рода Nimravus,
 и таксономског наставка -inae.

Систематика

Класификација 
 Потпородица: †Nimravinae
 Род: †Dinaelurus
 †Dinaelurus crassus
 Род: †Nimravus
 †Nimravus brachyops
 †Nimravus intermedius

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Nimravinae.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Nimravidae

Референце

Спољашње везе